Tschuggnall ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tschuggnall (* 1988), österreichischer Jazz-Schlagzeuger und Komponist
 Michael Tschuggnall (* 1982), österreichischer Pop-Sänger und Wissenschaftler